La Frontera, község Spanyolországban, Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Cuenca tartományban.
 La Frontera, község Spanyolországban, Santa Cruz de Tenerife tartományban.
 Arcos de la Frontera, község Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Cádiz tartományban.
 Jerez de la Frontera, város Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Cádiz tartományban.
 Vejer de la Frontera, község Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Cádiz tartományban.